La Route nationale 584 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 584 en Belgique
 Route nationale 584 en France

Voir aussi